Ян Бонер, власне Ганс Бонер
 Ян Бонер (каштелян)

Бонери